Сент-Сави́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Административный центр кантона Сент-Савин. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10362.

Коммуна расположена приблизительно в 140 км к юго-востоку от Парижа, в 80 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 2 км к западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 10 097 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 6542 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 4887 были экономически активными, 1655 — неактивными (показатель активности — 74,7 %, в 1999 году было 74,5 %). Из 4887 активных работали 4375 человек (2136 мужчин и 2239 женщин), безработных было 512 (233 мужчины и 279 женщин). Среди 1655 неактивных 660 человек были учениками или студентами, 592 — пенсионерами, 403 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XVI века. Памятник истории с 1921 года
 Могильный курган. Памятник истории с 1965 года
 Бывшее здание мэрии (1932 год). Памятник истории с 2007 года

Города-побратимы 
  Райхенбах-на-Фильсе (Германия)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об